Svatý Jan kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Svatý Jan (okres Příbram)
 Svatý Jan nad Malší (okres České Budějovice)
 Svatý Jan pod Skalou (okres Beroun)